Ascotis ijimai är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1955. Ascotis ijimai ingår i släktet Ascotis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
ijimai